Termenul „Coțofană” se poate referi la:

 Coțofană (Pica pica), pasăre din familia „Corvidae”
 Coțofana hoață, operă de Gioachino Rossini
 Râu
 Râul Coțofana, Florei, din județul Prahova, România

Vezi și 
 Coțofănești
 Coțofenești
 Coțofanca
 Coțofeni (Coțofenii-)
 Coțofenii din Față, Dolj
 Coțofenii din Dos, Dolj
 Mihai Coțofeanu
 Casa Coțofeanu

Toponime românești